Oroszország
 Andrejevka – település Oroszországban, Baskíria Aurgazi járásában
 Andrejevka – település Oroszországban, Baskíria Miskinói járásában
 Andrejevka – település Oroszországban, a Moszkvai terület Szolnyecsnogorszki járásában
 Andrejevka – település Oroszország Amuri területén
 Andrejevka – település Oroszország Kemerovói területén